Галкинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Галкинская волость — в составе Медынского уезда Калужской губернии.
 Галкинская волость — в составе Оханского уезда Пермской губернии.